EMI steht für:

 EMI Group (Electric and Musical Industries), britisches Musiklabel
 Einkaufsmanagerindex
 electromagnetic interference, siehe Funkstörung
 Emergency Management Institute
 Enterprise Manufacturing Intelligence, die Integration von Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen in einem Unternehmen
 Ernst-Mach-Institut, Beiname des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeit­dynamik
 European Movement International, siehe Europäische Bewegung International
 External Machine Interface, eine Schnittstelle im Mobilfunk

Siehe auch:

 Emmi

Abkürzung